Бабович — фамилия.

Известные носители 
 Бабович, Бабакай Соломонович (1801—1882) — евпаторийский купец, караимский общественный деятель и благотворитель.
 Бабович, Милка (1928—2020) — хорватская спортсменка и журналистка.
 Бабович, Самуил Бабакаевич (? — 1847) — евпаторийский купец, караимский архитектор и общественный деятель. 
 Бабович, Сима Соломонович (1790—1855) — евпаторийский купец, известный караимский общественный деятель, филантроп и меценат.
 Бабович, Соломон Бабакаевич (? — 1812) — евпаторийский купец, караимский общественный деятель и благотворитель.
 Бабович, Стефан (род. 1987) — сербский футболист.